Le terme Patti peut désigner :

Géographie 

 Patti est le nom d'une commune en Sicile en 
 Patti est une ville du Penjab en 
 Patti est une ville du Uttar Pradesh en

Prénom 
Patti est un prénom féminin diminutif de Patricia, il est porté par :
 Patti Austin (1950-) est une chanteuse de jazz américaine
 Pattie Boyd (1944-) est un mannequin et photographe anglaise
 Patti Davis (1952-) est une actrice et auteur américaine fille de Ronald Reagan et Nancy Reagan
 Patti Deutsch (1945-) est une actrice américaine
 Patti LaBelle (1944-) est une légendaire chanteuse de soul américaine
 Patti LuPone (1949-) est une actrice américaine
 Patti Scialfa (1954-) est une chanteuse de rock américaine
 Patti Smith (1946-) est une musicienne-poétesse de rock américaine

Nom 

 Adelina Patti (1843-1919), une cantatrice italienne ;
 Amelia Patti (1831-1915), une soprano italienne ;
 Carlotta Patti (~1840-1889), une cantatrice italienne, sœur d'Adelina et d'Amelia ;
 Enrico Patti (1896-1973), un joueur italien de football ;
 Ercole Patti (1903-1976), un écrivain, dramaturge, scénariste et journaliste italien ;
 Guesch Patti (1946-), une chanteuse et danseuse française contemporaine.

Homonymie de toponyme